Лезо — гостра частина знаряддя, яким ріжуть, колють або рубають. Тонка гостра пластина ножа, різального інструмента або зброї.
 Лезо — клинок, бойова частина клинкової зброї. У мечів, ножів і кинджалів розрізняють однозагострені, півторазагострені і двозагострені леза.
 Лезо станка для гоління.

Див. також 
 Лезо бритви

Примітки